Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 13001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 kwietnia 1953 do 8 stycznia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

13001-13100

13101-13200

13201-13300

13301-13400

13401-13500

13501-13600

13601-13700

13701-13800

13801-13900

13901-14000

Przypisy 

Lista planetoid 013001-014000